Friebert ou Frieberth est le patronyme des personnes suivantes :

 Joseph Frieberth (1724–1799), compositeur et kapellmeister autrichien
 Karl Frieberth (1736–1816), chanteur (ténor), librettiste et compositeur autrichien
 Thomas Frieberth (1731–1788), moine et compositeur autrichien